Михаил Прозоровский:
 Прозоровский, Михаил Андреевич Лугвица (?—после 1540) — воевода в правление великих князей Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича.
 Прозоровский, Михаил Семёнович (ок. 1632—1670) — стольник и воевода.
 Прозоровский, Михаил Фёдорович — воевода; был женат на сестре Андрея Курбского.